Богатый — топоним:

 Богатый — хутор в Новооскольсковском районе Белгородской области, Россия.
 Богатый — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края, Россия.
 Богатый — посёлок в Чернском районе Тульской области, Россия.
 Богатый — остров в Баренцевом море.

См. также 

 Богатый Ключ — деревня в Бавлинском районе, Татарстан, Россия.
  — многозначный термин
 «» — телесериал.